Roger Cormier (né le  à Montréal, dans la province du Québec au Canada - mort le ) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1924-1925 || St-François-Xavier de Montréal ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1925-1926 || St.-François-Xavier de Montréal || LHCM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1925-1926 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1925-1926 || National de Montréal ||  ||9 ||4 ||3 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1926-1927 || Reds de Providence || Can-Am ||32 ||6 ||2 ||8 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1927-1928 || Reds de Providence || Can-Am ||38 ||7 ||2 ||9 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1928-1929 || Reds de Providence || Can-Am ||29 ||1 ||1 ||2 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1928-1929 || Flying Dutchmen de Kitchener || Can-Pro ||11 ||4 ||0 ||4 ||14 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1929-1930 || Reds de Providence || Can-Am ||39 ||9 ||4 ||13 ||54 ||3 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1930-1931 || Reds de Providence || Can-Am ||39 ||11 ||14 ||25 ||51 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1931-1932 || Reds de Providence || Can-Am ||39 ||6 ||8 ||14 ||50 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1932-1933 || Bulldogs de Windsor || LIH ||44 ||8 ||12 ||20 ||79 ||5 ||2 ||2 ||4 ||12
|-
|1933-1934 || Indians de Cleveland || LIH ||44 ||10 ||9 ||19 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1934-1935 || Falcons de Cleveland || LIH ||44 ||17 ||16 ||33 ||52 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1935-1936 || Falcons de Cleveland || LIH ||8 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1935-1936 || Shamrocks de Pittsburgh || LIH ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1935-1936 || Cardinals de Rochester || LIH ||30 ||7 ||3 ||10 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-

Transactions

 Le  : signe avec les Canadiens de Montréal comme joueur autonome.
 En  : échangé aux Bulldogs de Windsor par les Reds de Providence en retour de Roy Hinsperger.
 Le  : signe avec les Shamrocks de Pittsburgh comme joueur autonome.
 Le  : signe avec les Cardinals de Rochester comme joueur autonome.

Notes et références 

Naissance en mars 1905
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Décès en février 1971
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 65 ans